Gann (Ohio), plaats in de Verenigde Staten
 Kyle Gann (1955), Amerikaans musicoloog